2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Szczuczno – jezioro w Borach Tucholskich, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola;
 Jezioro Szczuczno – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)